Malik (titel), een titel in het Semitisch
Malik (voornaam), een voornaam
Malik (achternaam), een achternaam
Malik (striptekenaar), pseudoniem van William Tai, een Belgische striptekenaar
Malik (plaats), een plaats in de Kroatische gemeente Bosiljevo
Malik (film), een Nederlandse televisiefilm uit 2017

Zie ook 
Maalik, een islamitische engel